Перец гвоздичный иногда используется в качестве названий двух близких растений из рода Пимента:

 Пимента лекарственная — растение, из плодов которого получают душистый перец.
 Пимента кистевидная, оно же Бай-дерево, оно же Американский лавр — растение, из листьев которого получают эфирное масло бея.